Ово је списак најважнијих речних токова који извиру и протичу једним делом или у потпуности на територији Јужног Судана.

Види још 

 Географија Јужног Судана
 Јужни Судан

Референце

Галерија 

Реке Јужног Судана